Mexiko deltog första gången vid olympiska sommarspelen 1900 i Paris och har sedan 1924 varit med vid varje olympiskt sommarspel. De deltog första gången vid olympiska vinterspelen 1928 i Sankt Moritz och de har sedan 1984 deltagit vid de flesta olympiska vinterspelen.

Mexiko stod som värd för de olympiska sommarspelen 1968 som gick i Mexico City.

Mexiko har totalt vunnit 72 medaljer (alla vid de olympiska sommarspelen).

Medaljer

Medaljer efter sommarspel

Medaljer efter vinterspel

Medaljer efter sporter

Källor